Добривоје је мушко име словенског порекла. Означава онога ко је добар. Варијанта овог имена је Добривој.

Познате личности 
 Добривоје Радосављевић Боби (1915-1984), друштвено-политички радник СФРЈ и народни херој.
Добривоје Бељкашић (р. 1923), сликар
Добривоје Топаловић, познати певач
Добривоје Видић, председник Председништва СР Србије
Добривоје Каписазовић, песник
Добривој Радић, председник скупштине Војводине

Види још 
Списак српских имена
Списак мушких имена словенског порекла

Словенска имена